Vorbergzone steht:

 Vorberge (Geomorphologie), allgemein für eine Hügellandschaft am Übergang von einer Ebene zu einem Gebirge
 Vorbergzone (Oberrheingraben), ein Landschaftsraum am Oberrhein